Поло́ния:

 Полония — латинизированное название Польши.
 Полония — польская диаспора за пределами Польши.
 Полония — тауншип в округе Розо, штат Миннесота, США.
 Полония — национальная персонификация.
 (1112) Полония — медленновращающийся астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.
  (1935—2005) — французский футболист.

Спортивные клубы 
 «Полония» — английский волейбольный клуб из Лондона.
 «Полония» — польский футбольный клуб из города Бытом.
 «Полония» — польский футбольный клуб из города Варшава.
 «Полония» — польский футбольный клуб из города Новы-Томысль.
 «Полония» — польский футбольный клуб из города Свидница.
 «Полония» — польский футбольный клуб из города Слубице.
 «Полония» — польский хоккейный клуб из города Бытом.
  — литовский футбольный клуб из Вильнюса.

См. также 
 TVP Polonia